D4X (Downloader 4 X, Downloader for X) — менеджер закачек для Unix-подобных операционных систем. Использует библиотеку GTK+. Имеет функции журналирования, возможно продолжение докачки после аварийного завершения программы или всей ОС.

В настоящее время проект не развивается. Также, в связи с использованием устаревшей лицензии Artistic 1.0, которую FSF не классифицирует как свободную, проект может быть удалён из дистрибутивов Linux со строгой лицензионной политикой, таких как Fedora.

Ссылки 
 Официальный сайт (не функционирует)
 Описание проекта

Примечания 

Программное обеспечение с лицензией Artistic License
Свободные менеджеры загрузок
Приложения, использующие GTK+